Hainan steht für:

 Hainan, eine Provinz (海南省) in China, welche die Insel Hainan und weitere kleinere Inseln umfasst
 Hainan (Insel), eine Insel (海南岛) im Südchinesischen Meer
 (3024) Hainan, 1989 nach der neugebildeten chinesischen Provinz benannter Asteroid
 Hainan (Qinghai) (海南藏族自治州), ein autonomer Bezirk Hainan der Tibeter in der Provinz Qinghai
 Hainan (Wuhai) (海南区), der Stadtbezirk Hainan der Stadt Wuhai im Autonomen Gebiet Innere Mongolei
 Hainan (Hailun) (海南乡), die Gemeinde Hainan der Stadt Hailun in der Provinz Heilongjiang
 Hainan (Xichang) (海南乡), die Gemeinde Hainan der Stadt Xichang in der Provinz Sichuan
 Hainan Airlines, die ehemals viertgrößte Fluggesellschaft Chinas, gehört heute zu Grand China Air
 FAW Haima Automobile Company, chinesischer Automobilhersteller mit dem ehemaligen Markennamen Hainan